{| class="infobox" style=""
|align="center" style="background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align="center" style="background: lightgreen;" | Championship League
|-
|align="center" | Эссекс, Англия
|-
|align="center" | 25 февраля — 15 мая 2008
|-
|align="center" | Crondon Park Golf Club
|-
| Призовой фонд — GB£ 179 200
|-
| Победитель — £ 10 000
|-
| Высший брейк — 143 (Алистер Картер (дважды) и Дэйв Харольд)
|-
| Статус — нерейтинговый
|-
|align="center" style="background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 2008 — Джо Перри
|-
| Финалист — Марк Селби
|-
|}Championship League 2008 — профессиональный пригласительный (нерейтинговый) снукерный турнир, проходивший с 25 февраля по 15 мая 2008 года. Этот турнир стал отбором на Премьер-лигу 2008 года. Победителем Championship League 2008 и, соответственно, игроком, первым получившим право сыграть в Премьер-лиге 2008, стал Джо Перри, обыгравший в финале Марка Селби со счётом 3:1.

Это был первый розыгрыш Championship League.

 Результаты 

 Группа 1 

Матчи в группе 1 игрались 25 и 26 февраля 2008 года. Победителем стал Райан Дэй.

 Групповая стадия 

 Доэрти 3:1 Уильямс
 Картер 0:4 Дэй Перри 2:2 Хокинс
 Стивенс 1:3 Доэрти Уильямс 3:1 Картер
 Дэй 1:3 Перри Хокинс 1:3 Стивенс  Доэрти 1:3 Картер  Уильямс 2:2 Дэй
 Перри 2:2 Стивенс
 Картер 4:0 Стивенс
 Дэй 1:3 Хокинс Доэрти 2:2 Хокинс
 Уильямс 1:3 Перри Дэй 2:2 Стивенс
 Картер 3:1 Хокинс
 Доэрти 2:2 Перри
 Уильямс 2:2 Стивенс
 Уильямс 3:1 Хокинс
 Картер 2:2 Перри
 Доэрти 1:3 Дэй Таблица 

 Финальные стадии 

{{Турнир4 без 3 места | RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Джо Перри
| RD1-score1= 3
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Кен Доэрти
| RD1-score2= 0

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Алистер Картер
| RD1-score3=1
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Райан Дэй
| RD1-score4= 3

| RD2-seed1= 
| RD2-team1=Джо Перри
| RD2-score1= 2
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Райан Дэй
| RD2-score2= 3
}}

Группа 2 

Матчи в группе 2 игрались 27 и 28 февраля 2008 года. Победителем стал Кен Доэрти.

Групповая стадия 

 Картер 2:2 Перри
 Доэрти 3:1 Уильямс
 Перри 1:3 Хэмилтон
 Свэйл 1:3 Бонд
 Уильямс 1:3 Свэйл
 Доэрти 1:3 Картер
 Бонд 2:2 Хэмилтон

 Перри 1:3 Доэрти
 Картер 4:0 Уильямс
 Свэйл 1:3 Хэмилтон
 Доэрти 2:2 Хэмилтон
 Бонд 1:3 Уильямс
 Картер 2:2 Свэйл
 Перри 2:2 Бонд

 Уильямс 4:0 Хэмилтон
 Доэрти 3:1 Бонд
 Перри 3:1 Свэйл
 Картер 1:3 Хэмилтон
 Картер 3:1 Бонд
 Доэрти 1:3 Свэйл
 Уильямс 1:3 Перри

Таблица

Финальные стадии

Группа 3 

Матчи в группе 3 игрались 10 и 11 марта 2008 года. Победителем стал Энтони Хэмилтон.

Групповая стадия 

 Картер 2:2 Хэмилтон
 Свэйл 3:1 Холт
 Мёрфи 3:1 Селби
 Картер 4:0 Бинэм
 Холт 1:3 Хэмилтон 
 Свэйл 1:3 Мёрфи
 Картер 3:1 Холт

 Селби 2:2 Бинэм
 Мёрфи 3:1 Бинэм
 Свэйл 0:4 Хэмилтон
 Селби 3:1 Свэйл
 Бинэм 2:2 Холт
 Селби 1:3 Картер 
 Мёрфи 3:1 Хэмилтон

 Свэйл 2:2 Бинэм
 Холт 1:3 Селби 
 Бинэм 2:2 Хэмилтон
 Картер 2:2 Мёрфи
 Мёрфи 4:0 Холт
 Селби 3:1 Хэмилтон
 Картер 4:0 Свэйл

Таблица

Финальные стадии

Группа 4 

Матчи в группе 4 игрались 12 и 13 марта 2008 года. Победителем стал Шон Мёрфи.

Групповая стадия 

 Бинэм 2:2 Аллен
 Мёрфи 1:3 Картер
 Мёрфи 4:0 Коуп
 Перри 2:2 Кинг
 Перри 2:2 Бинэм
 Картер 2:2 Аллен
 Кинг 3:1 Коуп

 Мёрфи 1:3 Аллен
 Картер 2:2 Бинэм
 Перри 1:3 Коуп
 Коуп 1:3 Аллен
 Кинг 3:1 Бинэм
 Мёрфи 3:1 Кинг
 Картер 2:2 Перри

 Бинэм 2:2 Коуп
 Кинг 2:2 Аллен
 Картер 3:1 Коуп
 Мёрфи 2:2 Перри
 Перри 3:1 Аллен
 Картер 2:2 Кинг
 Мёрфи 3:1 Бинэм

Таблица

Финальные стадии

Группа 5 

Матчи в группе 5 игрались 14 и 15 апреля 2008 года. Победителем стал Джо Перри.

Групповая стадия 

 Картер 2:2 Кинг
 Перри 2:2 Аллен
 Картер 4:0 Дэйл
 Робертсон 4:0 Ли
 Кинг 2:2 Аллен
 Ли 2:2 Перри
 Робертсон 3:1 Дэйл

 Картер 2:2 Аллен
 Перри 1:3 Кинг 
 Ли 2:2 Дэйл
 Аллен 4:0 Дэйл
 Робертсон 2:2 Перри
 Робертсон 3:1 Картер
 Ли 0:4 Кинг

 Перри 3:1 Дэйл
 Аллен 1:3 Робертсон
 Ли 3:1 Картер
 Кинг 2:2 Дэйл
 Кинг 3:1 Робертсон
 Аллен 3:1 Ли
 Картер 0:4 Перри

Таблица

Финальные стадии

Группа 6 

Матчи в группе 6 игрались 16 и 17 апреля 2008 года. Победителем стал Марк Селби.

Групповая стадия 

 Кинг 3:1 Аллен
 Робертсон 3:1 Картер
 Селби 3:1 Грин
 Кинг 1:3 Уайт
 Селби 3:1 Картер
 Робертсон 3:1 Аллен
 Грин 1:3 Уайт 

 Робертсон 2:2 Кинг
 Картер 3:1 Аллен
 Селби 4:0 Уайт
 Робертсон 3:1 Уайт
 Картер 3:1 Грин
 Селби 3:1 Аллен
 Кинг 2:2 Грин

 Картер 4:0 Уайт
 Робертсон 3:1 Грин
 Аллен 1:3 Уайт
 Селби 2:2 Кинг
 Аллен 3:1 Грин
 Робертсон 2:2 Селби
 Картер 1:3 Кинг

Таблица

Финальные стадии

Группа 7 

Матчи в группе 7 игрались 12 и 13 мая 2008 года. Победителем стал Марк Кинг.

Групповая стадия 

 Робертсон 2:2 Кинг
 Картер 1:3 Уайт
 Робертсон 3:1 Харольд
 О’Брайен 3:1 Маккалох
 Картер 2:2 Кинг
 Маккалох 3:1 Уайт
 Картер 1:3 Робертсон

 О’Брайен 3:1 Харольд
 Кинг 3:1 Уайт
 Маккалох 1:3 Харольд
 Картер 0:4 Харольд
 О’Брайен 3:1 Уайт
 Кинг 1:3 Маккалох
 Робертсон 1:3 О’Брайен

 Харольд 2:2 Уайт
 Картер 1:3 О’Брайен
 Робертсон 3:1 Маккалох
 Кинг 1:3 Харольд
 Картер 4:0 Маккалох
 Кинг 2:2 О’Брайен
 Робертсон 2:2 Уайт

Таблица

Финальные стадии

Группа победителей 

Матчи в группе победителей игрались 14 и 15 мая 2008 года. Чемпионом турнира и игроком, квалифицировавшимся на Премьер-лигу 2008, стал Джо Перри.

Групповая стадия 

 Дэй 3:1 Доэрти
 Мёрфи 3:1 Хэмилтон
 Селби 3:1 Перри
 Кинг 1:3 Дэй 
 Доэрти 4:0 Хэмилтон
 Мёрфи 4:0 Перри
 Селби 4:0 Кинг

 Дэй 1:3 Хэмилтон
 Мёрфи 3:1 Доэрти
 Перри 2:2 Кинг
 Селби 3:1 Мёрфи
 Кинг 3:1 Хэмилтон
 Селби 1:3 Дэй
 Доэрти 0:4 Перри

 Селби 3:1 Хэмилтон
 Мёрфи 3:1 Кинг
 Дэй 2:2 Перри
 Кинг 2:2 Доэрти
 Перри 2:2 Хэмилтон
 Селби 1:3 Доэрти
 Мёрфи 1:3 Дэй

Таблица

Финальные стадии

Сенчури-брейки 

 143, 143, 129, 125, 122, 119, 113, 112, 107, 104, 104 Алистер Картер
 143, 133, 120, 101 Дэйв Харольд
 142, 140, 127, 116, 108, 103, 102, 102, 102, 101, 100 Нил Робертсон
 137, 134, 122, 105, 102 Райан Дэй
 129, 126, 113, 101, 101, 100 Кен Доэрти
 129, 114, 107, 104, 100, 100 Джо Перри
 128, 128, 117, 112, 112, 105, 105 Шон Мёрфи
 128, 128 Стюарт Бинэм
 126, 108, 107, 107, 107, 104, 103, 100 Энтони Хэмилтон
 125, 119 Джейми Коуп
 125, 117 Марк Кинг
 124, 112 Фергал О’Брайен
 114 Марк Уильямс
 113 Джерард Грин
 112, 110, 105 Джимми Уайт
 109, 108, 100 Марк Аллен
 103, 100 Марк Селби

Примечания

Ссылки 

 Информация о турнире на Betting Pro 

2008 год в снукере
Championship League (снукер)